University of Benin kan syfta på

Université National du Bénin – i Cotonou i landet Benin
University of Benin, Nigeria – i staden Benin City
Université de Lomé – i staden Lomé, före 2001 kallat Université du Bénin